Патамбаро има више значења:

 Патамбаро (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патамбаро (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патамбаро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику